Cross of Valour, een onderscheiding
 Dapperheidskruis (Australië), een onderscheiding in Australië
 Dapperheidskruis (Canada), een onderscheiding in Canada
 Dapperheidskruis (Denemarken), een onderscheiding in Denemarken
 Dapperheidskruis (Griekenland), een onderscheiding in Griekenland
 Dapperheidskruis (Papoea-Nieuw-Guinea), een onderscheiding in Papoea-Nieuw-Guinea
 Oorlogskruis 1944 (Polen), een onderscheiding in Polen